Інн — річка у Швейцарії, Австрії та Німеччині, права притока Дунаю.
 Інн — округ у Швейцарії.
 Інн — асоціація баристерів.
 ІНН (, идентификационный номер налогоплательщика) — ідентифікаційний номер платника податків у Росії.

Див. також 
 Ін